

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Młynowo – przysiółek wsi Solanka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Młynowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Młynowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Młynowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica

Inne 
 Młynowo – nieoficjalny przysiółek wsi Jarzeń w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo